Plusieurs  possèdent une avenue de la Marne :

Avenue de la Marne, actuelle avenue Mohamed-Boubella, à Alger ;

Avenue de la Marne à Asnières-sur-Seine ;
 Avenue de la Marne à Auch ;
 Avenue de la Marne à Béziers ;
 Avenue de la Marne à Biarritz ;
 Avenue de la Marne à Colmar ;
 Avenue de la Marne à Courbevoie ;
 Avenue de la Marne à Meaux ;
 Avenue de la Marne à Montrouge ;
 Avenue de la Marne à Reims ;
 Avenue de la Marne à Tourcoing.

Voir aussi 
 
 
 
 

Marne, avenue
Marne, avenue